Municipio de Turtle Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Turtle Lake (condado de McLean, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McLean.
 Municipio de Turtle Lake (condado de Cass, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cass.